Il doppio maschile del Western & Southern Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno poi vinto la finale contro Michaël Llodra e Nenad Zimonjić.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finale)

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2011
ATP World Tour 2011